Долгопо́ловка — топоним на Украине:

 Долгополовка — село в Винницкой области.
 Долгополовка — село в Сумской области.